Hohensinner ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Hohensinner (* 1967), österreichischer Germanist, Historiker, Sprachwissenschafter, Heimatforscher
 Kurt Hohensinner (* 1978), österreichischer Behindertenpädagoge und Politiker (ÖVP)